Reba Live — первый концертный («живой») альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр, изданный 30 августа 1989 года на студии MCA Nashville. Альбом достиг № 2 в кантри хит-параде Top Country Albums. Тираж альбома превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус RIAA. В 1991 году альбом получил премию American Music Awards в категории Favorite Country Album.

Список композиций 
 «So, So, So Long» (Lisa Palas, Alan Taylor) — 4:23
 «One Promise Too Late» (Dave Loggins, Don Schlitz, Lisa Silver) — 3:16
 «Let the Music Lift You Up» (Troy Seals, Eddie Setser) — 3:40
 «Little Rock» (Bob DiPiero, Gerry House, Pat McManus) — 3:08
 «New Fool at an Old Game» (Steve Bogard, Rick Giles, Sheila Stephen) — 3:44
 «Little Girl» (Kendal Franceschi, Quentin Powers) — 3:29
 «Can’t Stop Now» (Gary Nicholson, Wendy Waldman) — 2:23
 «Sunday Kind of Love» (Barbara Belle, Anita Leonard, Louis Prima, Stan Rhodes) — 5:43
 «I Know How He Feels» (Rick Bowles, William Robinson) — 3:16
 «Whoever’s in New England» (Franceschi, Powers) — 3:13
 «Cathy's Clown» (Don Everly) — 3:06
 «You Must Really Love Me» (Reba McEntire, Schlitz) — 3:09
 «Somebody Up There Likes Me» (Bill Cooley, Suzy Wills) — 3:04
 «San Antonio Rose» (Bob Wills) — 1:01
 «Mama Tried» (Merle Haggard) — 1:06
 «Night Life» (Walt Breeland, Paul Buskirk, Willie Nelson) — 4:20
 «Jolene» (Dolly Parton) — 2:51
 «Sweet Dreams» (Don Gibson) — 4:00
 «Respect» (Otis Redding) — 3:07

Чарты

Альбом

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Рибы Макинтайр
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Концертные альбомы MCA Records
Концертные альбомы 1989 года